Sextans I (Секстант I) — карликовая сфероидальная галактика в созвездии Секстант, обнаруженная в 1990 году Майком Ирвином и соавторами. Как оказалось, галактика является спутником Млечного Пути, восьмым на момент обнаружения.

Свойства 
Относится к эллиптическим галактикам. Измеренное красное смещение показывает, что она удаляется от Солнца со скоростью 224 км/с. Галактика находится на расстоянии около  световых лет от Солнца. Её видимые угловые размеры составляют 30×12 угловых минут, максимальный размер примерно совпадает с угловым диаметром Луны и Солнца для земного наблюдателя. Линейный поперечник около . Находится в 10 градусах от значительно более удалённых галактик-карликов, членов Местной группы Sextans A и Sextans B, а также в 4 градусах от шарового скопления Palomar 3, входящего в гало Млечного Пути. Полная светимость галактики составляет (3,3±1,5)×105

См. также 
 Список галактик-спутников Млечного Пути
 Карликовая галактика

Примечания 

Местная группа
Секстант (созвездие)
Карликовые сфероидальные галактики
Подгруппа Млечного Пути